Plaats in Indonesië
 Sembungharjo (Genuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sembungharjo (Pulokulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java